Hesdigneul kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Hesdigneul-lès-Boulogne, departementet Pas-de-Calais i regionen Hauts-de-France, 
 Hesdigneul-lès-Béthune, departementet Pas-de-Calais i regionen Hauts-de-France,